Laurent Aknin est un historien et critique de cinéma, né en . Il est membre du comité de rédaction de L'Avant-Scène Cinéma.

Biographie 
Laurent Aknin a collaboré à de nombreuses revues et à des ouvrages collectifs. Depuis plus de 20 ans, il partage ses travaux entre l'écriture de critiques du cinéma et de son histoire, l’enseignement du cinéma à l’université ou sous forme de stages, de conférences et d’ateliers. Il travaille sur les adaptations littéraires au cinéma, ainsi que sur l’histoire du cinéma bis, du péplum, et des mythes dans le cinéma populaire.

Publications 
 2005 : Louis de Funès, Nouveau Monde éditions, coll. "Petits Illustrés".
 2005 : Tolkien, Nouveau Monde éditions, coll. "Petits Illustrés".
 2007 : Cinéma bis. 50 ans de cinéma de quartier, Nouveau Monde éditions.
 2009 : Les Classiques du cinéma bis, Nouveau Monde éditions, réédité en 2013.
 2009 : Le Péplum, Armand Colin.
 2011 : Sir Christopher Lee, Nouveau Monde éditions, .
 2012 : Mythes et idéologie du cinéma américain, Vendémiaire, réédité en poche en 2014.
 2015 : Star Wars, une saga un mythe, Armand Colin, Vendémiaire.
 2018 : Ésotérisme et cinéma, Diffusion Rosicrucienne.

Notes et références

Liens externes 

 Biographie de Laurent Aknin sur le site de France Inter
 Biographie de Laurent Aknin sur le site de Nouveau Monde éditions

Critique français de cinéma
Historien français du cinéma
Auteur publié par les éditions Armand Colin
Étudiant de l'université Sorbonne Nouvelle
Naissance en 1961
Lieu de naissance inconnu